Aleksa Šantić, bosanskohercegovački pjesnik i akademik

Naselje u Srbiji
 Aleksa Šantić (Sombor, Srbija), naselje u općini Sombor